Tegelbach ist ein Gewässername:

 Tegelbach oder Tägelbach, linker Zufluss des Binnenkanals Thur (neben der Thur, zum Rhein) bei Osterhalden, Stadt Frauenfeld, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Tegelbach (Mosebecke), rechter Zufluss der Mosebecke (zur Passade) bei Dahlsheide, Ortsteil Vahlhausen, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Tegelbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen bei Lochbrücke, Ortsteil Kehlen, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg